Matschke ist der Familienname folgender Personen: 

 Benjamin Matschke (* 1982), deutscher Handballtrainer und ehemaliger Handballspieler
 Danae Papamatthäou-Matschke (* 1988), deutsch-griechische Violinistin
 Jochen Matschke (* 1985), deutscher Schauspieler
 Klaus-Peter Matschke (1938–2020), deutscher Byzantinist und Mediävist
 Kurt Matschke (1908–1984), deutscher SS-Offizier 
 Lutz Matschke (* 1959), deutsch-argentinischer Künstler
 Manfred Jürgen Matschke (* 1943), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Matthias Matschke (* 1968), deutscher Schauspieler
 Martin Matschke (1932–2017), deutscher Bildhauer
 Werner Matschke (1932–2014), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Wolfgang Matschke (1937–2006), deutscher Jurist
 Xenia Matschke (* 1969), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin